La Guitarra Brasiliana steht für:
 La Guitarra Brasiliana (EP, 1960), Extended-Play-Album von Freddy Quinn (1960)
 La Guitarra Brasiliana (EP, 1978), Extended-Play-Album von Freddy Quinn (1978)
 La Guitarra Brasiliana (Lied), Lied von Freddy Quinn